Bruce Grimshaw új-zélandi nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Bruce Edward Grimshaw.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát megszerezve a területi bajnokságokban kezdte szolgálatát. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott a Central Football Federation (NZF) játékvezetői közé. A küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. Aktív pályafutását befejezve amatőr mérkőzéseken tovább működik.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1

Chatham ASB Kupa
Évente kerül megrendezésre az Új-zélandi labdarúgó-kupa.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Új-zélandi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Új-Zéland rendezte a 8., az 1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket az OFC zónában vezetett.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

OFC-nemzetek kupája
Ausztrália rendezte a 4., az 1998-as OFC-nemzetek kupája labdarúgótornát, ahol az Óceániai Labdarúgó-szövetség (OFC) JB játékvezetőként vette igénybe szolgálatát.

1998-as OFC-nemzetek kupája

OFC-nemzetek kupája mérkőzés

Olimpiai játékok

2000. évi nyári olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Új-zélandi labdarúgó-játékvezetők